Personen
 Anna Joustra (1876-1962), Nederlands impressionistisch kunstschilder
 Andries Joustra (1919-1944), Nederlands verzetsman. Zie ook Andries Joustra gedenksteen
 Arendo Joustra (1957), Nederlands journalist
 Joh.A. Joustra (1888-1968), Nederlands schrijver
 Kitty Lynn Joustra (1998), Nederlands waterpolospeelster
 Sjouke Joustra (1921-1996), Nederlands schrijver
 Tine Joustra (1964), Nederlands actrice
 Tjibbe Joustra (1951), Nederlands topbestuurder
 Tjibbe Joustra (1955), Nederlands kunstenaar

 Overig
 Joustra, Frans speelgoedmerk
 Weduwe Joustra, beerenburgmerk